Iljoesjin Il-18 - de benaming voor twee Sovjet vliegtuigen
 Interleukine 18 - een cytokine